Martin Alphonsus "Marty" Burke, kanadski profesionalni hokejist, * 28. januar 1905, Toronto, Ontario, Kanada, † 3. februar 1968. 

Igral je na položaju branilca. V ligi NHL je prebil 11 sezon, v tem času je zaigral za moštva Montreal Canadiens, Pittsburgh Pirates, Ottawa Hockey Club in Chicago Black Hawks. V letih 1930 in 1931 je osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera
Burke je bil doma iz Toronta in je zaigral za mladinsko moštvo Toronto St. Mary's. Dve sezoni je nastopal za člansko amatersko moštvo Stratford Indians v ligi Ontario Hockey Association, zatem je eno sezono igral za ekipo Port Arthur Ports. Leta 1927 mu je uspel preboj v ligo NHL, na 11 tekmah je nastopil v dresu moštva Montreal Canadiens. Sredi sezone je prestopil v moštvo Pittsburgh Pirates, a nato po koncu le-te znova okrepil Canadiense.

V Montrealu je ostal do sredine sezone 1932/33 in osvojil dva Stanleyjeva pokala, v letih 1930 in 1931. 16 tekem je igral za ekipo Ottawa Hockey Club, a nato sezono 1933/34 igral za Canadiense. Leta 1934 je za štiri leta odšel k ekipi Chicago Black Hawks. Sredi svoje četrte sezone v Čikagu se je vrnil med Canadiense. Kariero je končal kot član nižjeligaša Saskatoon Quakers.

Pregled kariere

|-
| Toronto St. Mary's
| OHA-Ml.
| 23/24
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
|
|-
| Stratford Indians
| OHA-Sr.
| 24/25
|
| 18
| 1
| 4
| 5
|
| 52
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Stratford Indians
| OHA-Sr.
| 25/26
|
| 20
| 3
| 4
| 7
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Port Arthur Ports
| TBSHL
| 26/27
|
| 20
| 3
| 1
| 4
|
| 65
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 27/28
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 35
| 2
| 1
| 3
|
| 51
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 4
| 2
| 6
|
| 68
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 44
| 2
| 11
| 13
|
| 71
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 30/31
|
| 44
| 2
| 5
| 7
|
| 91
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 3
| 6
| 9
|
| 50
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 32/33
|
| 29
| 2
| 5
| 7
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 32/33
|
| 16
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 33/34
|
| 45
| 1
| 4
| 5
|
| 28
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 34/35
|
| 47
| 2
| 2
| 4
|
| 29
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 35/36
|
| 40
| 0
| 3
| 3
|
| 49
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 36/37
|
| 41
| 1
| 3
| 4
|
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 37/38
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 37/38
|
| 38
| 0
| 5
| 5
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Saskatoon Quakers
| SSHL
| 38/39
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 557
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 719
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Toronto St. Mary's
Hokejisti Stratford Indians
Hokejisti Port Arthur Ports
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Saskatoon Quakers